В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 330 спортсменов (220 мужчин и 110 женщин), которые будут соревноваться за 16 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 23-я спортсменами (16 мужчин и 7 женщин).

Правила квалификации

Гребля на байдарках и каноэ 
В гребле на байдарках и каноэ на гладкой воде примут участие 248 (158 мужчины и 88 женщин, а также ещё два спортсмена будут определены трёхсторонней комиссией). Каждая страна может быть представлена максимум 18-ю спортсменами (8 мужчин-байдарочников, 4 мужчины-каноиста и 6 женщин). Основным этапом отбора стал чемпионат мира 2015 года, где была разыграна 171 путёвка на Игры в Рио-де-Жанейро.

Квалификационные соревнования

Распределение квот
Квоты не являются именными. Каждый НОК сам выбирает спортсменов, которые примут участие в Играх. Распределение квот проходит в двух параллельных зачётах: среди лодок и среди гребцов. Если один спортсмен по результатам квалификации завоёвывает лицензии в более чем одном виде, то страна получает лицензию на Игры для всех лодок, а для атлетов квоты будут получены только на более длинной дистанции и в более вместительной лодке. Например, если спортсмен квалифицировался на Игры и в зачёте K-1, и в K-2, то страна на Играх сможет выставить обе лодки, но только двух спортсменов Также в этом случае лицензию для участия в Играх получает спортсмен, занявший следующее место в данной дисциплине.

* В мужских и женских соревнованиях байдарок-двоек на четыре континента было выделено три путёвки на Игры. «Лишний» континент определялся по результатам чемпионата мира 2015 года. По сумме результатов, показанных на мировом первенстве, худший результат показали африканские спортсмены. Таким образом по одной квоте в этих дисциплинах будет разыграно на континентальных квалификационных турнирах Азии, Америки и Океании.

Гребной слалом 
В гребном слаломе примут участие 82 спортсмена (61 мужчина и 21 женщина, а также ещё два спортсмена будут определены трёхсторонней комиссией). Каждая страна может быть представлена максимум 5 спортсменами (4 мужчины и 1 женщина). Основным этапом отбора стал чемпионат мира 2015 года, где было разыграно 56 путёвок на Игры в Рио-де-Жанейро.

Квалификационные соревнования

Распределение квот
Квоты не являются именными. Каждый НОК сам выбирает спортсменов, которые примут участие в Играх. 

* В мужских соревнованиях каноэ-двоек на пять континентов было выделено три путёвки на Игры. «Лишние» два континента определялись по результатам чемпионата мира 2015 года. По сумме результатов, показанных на мировом первенстве, худшие результаты показали спортсмены Африки и Океании. Таким образом по одной квоте в этих дисциплинах будет разыграно на континентальных квалификационных турнирах Азии, Америки и Европы.

Квалифицированные страны 

X — НОК получил лицензию для участия в Играх и для лодки, и для спортсмена.  × — НОК получил лицензию для участия в Играх только для лодки, поскольку спортсмен уже завоевал лицензию либо на более длинной дистанции, либо в составе более вместительной лодки.

Квалифицированные спортсмены

Гладкая вода

Мужчины

Байдарки-одиночки, 200 метров

Байдарки-одиночки, 1000 метров

Байдарки-двойки, 200 метров

Байдарки-двойки, 1000 метров

Байдарки-четвёрки, 1000 метров

Каноэ-одиночки, 200 метров

Каноэ-одиночки, 1000 метров

Каноэ-двойки, 1000 метров

Женщины

Байдарки-одиночки, 200 метров

Байдарки-одиночки, 500 метров

Байдарки-двойки, 500 метров

Байдарки-четвёрки, 500 метров

Гребной слалом

Мужчины

Байдарки-одиночки

Каноэ-одиночки

Каноэ-двойки

Женщины

Байдарки-одиночки

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации (гладкая вода) 
 Правила квалификации (гребной слалом) 
 Страница квалификации на официальном сайте ICF 

Гребля на байдарках и каноэ